Ротору́а:
 Роторуа (Rotorua) — город в Новой Зеландии.
 Роторуа (Rotorua) — озеро в Новой Зеландии.
 Роторуа (Rotorua) — кальдера в Новой Зеландии.